Osoby o tym nazwisku:
 Neil Blaney – irlandzki polityk
 Niall Blaney – irlandzki polityk i inżynier